Ernő Rubik, uitvinder van onder andere Rubiks kubus en Rubik's Magic
 Rubik (stad), een stad in het district Mirditë in de Albanese prefectuur Lezhë